Ferdinand 5. (også Fernando 5.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ferdinand 2. af Aragonien (1452–1516), konge af Castilien som Ferdinand 5. 1475–1504
 Ferdinand 1. af Østrig (1793–1875) – konge af Ungarn som Ferdinand 5. 1835–1848

Se også 
 Ferdinand